Anectopia är ett släkte av insekter. Anectopia ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sporrstritar
Anectopia